Ферруччо Бузоні, Данте Мікеланджело Бенвенуто Ферруччо Бузоні (; 1 квітня 1866, Емполі — 27 липня 1924, Берлін) — італійський композитор, піаніст, диригент і музичний педагог.
 Джованні Бузоні (, 2 січня 1913, Ліворно — 2 березня 1973, Ліворно) — італійський футболіст.

 Конкурс піаністів імені Бузоні — конкурс академічних піаністів, що проходить з 1949 р. в італійському місті Больцано.